Stridsberg är ett svenskt efternamn som innehafts av flera kända personer:

Haquin Stridsberg (1660–1718), svensk teolog och orientalist
Magnus Stridsberg (1696–1772), svensk filosof och uppfinnare
Carl Stridsberg (1755–1819), svensk lärare och teolog
Ernst Stridsberg (1839–1925), svensk riksdagsman
Gustaf Stridsberg (1877–1943), svensk författare
Erik Stridsberg (1884–1949), svensk ämbetsman
Laura Stridsberg (1884–1976), svensk bibliotekarie
Gusti Stridsberg (1892–1978), svensk författare
Sigurd Stridsberg (1895–1971), svensk företagsledare
Einar Stridsberg (1916–1991), svensk jägmästare
Lennart Stridsberg (född 1944), svensk uppfinnare
Sara Stridsberg (född 1972), svensk författare
Staffan Stridsberg (född 1982), svensk artist

Externa länkar

Svenska efternamn